Акулиакаттагмиут () — географически определённая подгруппа народности так называемых «медных инуитов», жившая на территории современной провинции Нунавут, Канада. Люди из этой подгруппы селились около мыса Бексли, на южном побережье, материковой стороне пролива Долфин-энд-Юнион, в окрестностях озера Акулиакаттак (), которое является истоком реки Рей.

Культура 
Эскимосы Акулиакаттагмиут были наиболее изолированными и нецивилизованными из всех «медных инуитов».

Они не носили ремней на бёдрах, а потому их штаны быстро изнашивались.

Согласно данным, полученным исследователем Арктики Вильялмуром Стефансоном, эскимосы из этой подгруппы испытывали некий страх перед огнестрельным оружием, в то время как у остальных инуитов ничего подобного не было замечено. Все орудия труда этих людей были заострёнными. Они включали снеговые ножи из железа, ножи для обстругивания стали, загнутые ножи, иглы, ледорубы и инструменты для резки металла.

Некоторые народные песни инуитов Акулиакктак берут своё начало из культуры другой подгруппы эскимосов — Уаллинермиут (). Среди торговых партнёров Акулиакаттагмиут следует выделить инуитов Ханерагмиут и Пуиплирмиут ().

Примечания 

Нунавут
Народы Канады